Estação Ferroviária do Aeroporto — Ícolo e Bengo, Angola
 Estação Aeroporto (Metro de Atenas) — Grécia
 Estação Aeroporto (Metropolitano de Lisboa) — Portugal
 Estação Aeroporto (Metro do Porto) — Portugal
 Estação Aeroporto–Guarulhos — Guarulhos, Brasil
 Estação Aeroporto (Trensurb) — Porto Alegre, Brasil
 Estação Aeroporto (Metrorec) — Recife, Brasil
 Estação Aeroporto (Fortaleza) — Fortaleza, Brasil
 Estação Aeroporto (Bahia) — entre Salvador e Lauro de Freitas, Brasil
 Estação Aeroport — Moscou, Rússia
 Estação Aeropuerto T1-T2-T3 — Madri, Espanha
 Estação Aeropuerto T4 — Madri, Espanha
 Estação Aeroporto T1 — Barcelona, Espanha
 Estação Aeroporto T2 — Barcelona, Espanha
 Estação de Genebra-Aeroporto — Genebra, Suíça

Aeroporto